No Future – titolo della versione demo del brano dei Sex Pistols God Save the Queen, e di conseguenza uno dei più noti slogan del movimento punk
 No Future – album di Eden del 2020
 No Future – film del 2021 diretto da Mark Smoot e Andrew Irvine